Caxambu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caxambu (ort), Minas Gerais, 
 Caxambu (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar